Nicolas Grunitzky a présidé plusieurs gouvernements au Togo :

 Gouvernement provisoire de Nicolas Grunitzky du 
 Gouvernement de Nicolas Grunitzky (1) du 
 Gouvernement de Nicolas Grunitzky (2) du